De jongens uit Brazilië, een boek van Ira Levin
 The Boys from Brazil (film), de verfilming van dit boek, met Gregory Peck en Laurence Olivier